Laggan bezeichnet:

 Laggan (Australien), eine australische Siedlung
 Laggan (Badenoch), eine schottische Ortschaft
 Laggan (Great Glen), eine schottische Ortschaft
 Laggan (Irland), eine irische Siedlung
 Laggan (Islay), eine Siedlung auf Islay
 Laggan (Fluss), einen Fluss auf Islay

Siehe auch:
 Lagan